Herbertia kan syfta på:

 Herbertia (djur) – ett släkte av steklar
 Herbertia (växter) – ett släkte av växter